Velásquez oder Velasquez ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Velasquez (* 1958), US-amerikanische Sängerin und Autorin, siehe Alice Bag
 Cain Velasquez (* 1982), US-amerikanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Carmen Velasquez (1913–1994), philippinische Parasitologin
 David Velásquez (* 1989), honduranischer Fußballspieler
 Esteban Velásquez (* 1990), venezolanischer Schauspieler und Sänger
 Giuseppe Velasquez, Geburtsname von Giuseppe Velasco (1750–1827), italienischer Maler
 Guillermo Velásquez (1934–2017), kolumbianischer Fußballschiedsrichter
 Hernando Velásquez Lotero (1926–2004), kolumbianischer römisch-katholischer Geistlicher, Bischof von Facatativá
 Ignacio Velásquez (* 1998), chilenischer Langstreckenläufer
 Javier Velásquez Quesquén (* 1960), peruanischer Politiker
 Jhon Jairo Velásquez (1962–2020), kolumbianischer Auftragsmörder

 Joselito Velásquez (* 1993), mexikanischer Boxer
 Juan Bautista Gavilán Velásquez (* 1951), paraguayischer Geistlicher
 Lizzie Velásquez (* 1989), US-amerikanische Motivationsrednerin, Aktivistin, Autorin und Youtuberin
 Luis Velásquez (1919–1997), guatemaltekischer Langstreckenläufer
 Luis Fernando Rodríguez Velásquez (* 1959), kolumbianischer Geistlicher, Erzbischof von Cali
 Nery Velásquez (* 1980), guatemaltekischer Radrennfahrer
 Ovidio Giraldo Velásquez (* 1963), kolumbianischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Barrancabermeja
 Patricia Velásquez (* 1971), venezolanische Schauspielerin und Fotomodell
 Rafael Velásquez (1930–2009), venezolanischer Trompeter und Flügelhornist
 Ramón José Velásquez (1916–2014), venezolanischer Politiker, Jurist und Historiker
 Regine Velasquez (* 1970), philippinische Sängerin, Schauspielerin und Model
 Roger Velasquez (* 1943), französischer Leichtathlet
 Ronny Velásquez (* 1951), venezolanischer Anthropologe
 Velasco Velásquez (8./9. Jahrhundert), baskischer Herrscher von Pamplona

 William de Jesús Ruiz Velásquez (* 1942), emeritierter Apostolischer Präfekt von Leticia und Pfarrer der Pfarrei Mercedes de Yarumal
 Wilmer Velásquez (* 1972), honduranischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Velázquez